Wojszyn peut faire référence à :

Toponymie
En Pologne :
 Wojszyn, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wojszyn, un village dans la voïvodie de Lublin
 Wojszyn, un village dans la voïvodie d'Opole